Een lid van het volk der Saksen
 Saksische leverworst, een smeerbare leverworst
 Saks (Alabama), een plaats in de Amerikaanse deelstaat Alabama
 Saks Fifth Avenue, Amerikaans luxe warenhuis
 Saks, Inc., voormalige houdstermaatschappij van de warenhuisketen, overgenomen door Hudson's Bay Company
 Saks Off 5th, discountformule van Hudson's Bay Company